le nom Tarapacá peut référer à :

La région de Tarapacá,
 San Lorenzo de Tarapacá, ville située dans cette région,
 Tarapacá ou Taapaca, un volcan.

Tarapacá,  corregimiento départemental situé dans le département d'Amazonas.